

Toponymes 
 Pettibone est un village du Dakota du Nord aux États-Unis.
 Pettibone est une zone non incorporée du Texas aux  États-Unis.

Patronymes 
 Jonathan Pettibone (1990- ) est un joueur américain de baseball.
 Shep Pettibone est un producteur de musique, remixeur, compositeur et DJ américain.
 Richard Pettibone (1938- ), artiste contemporain américain

Homonymie
Homonymie de patronyme